Верхнетроицкое — название населённых пунктов в России:

 Верхнетроицкое — деревня в Бакалинском районе Башкортостана.
 Верхнетроицкое — село в Туймазинском районе Башкортостана.